Tallé peut désigner :
 Tallé, le village situé dans le département de Boudry au Burkina Faso
 Tallé-Mossi, le village situé dans le département de Pissila  au Burkina Faso
 Tallé-Peulh, le village situé dans le département de Pissila  au Burkina Faso
 Tallé, le village situé dans le département de Thiou au Burkina Faso